Gigling ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Gigling (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gigling (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Gigling (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gigling (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gigling (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Gigling (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft der Gemeinde Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich